Orobophana är ett släkte av snäckor. Orobophana ingår i familjen Helicinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Orobophana